Kevin Maek (Kelet-Berlin, Német Demokratikus Köztársaság, 1988. november 11. –) német labdarúgó, az SV Elversberg hátvédje. Édesapja a szintén labdarúgó Mario Maek.

További információk 
Kevin Maek adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1988-ban született személyek
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Az 1. FC Union Berlin labdarúgói
Az SV Werder Bremen II labdarúgói
Az Alemannia Aachen labdarúgói
Az 1. FC Saarbrücken labdarúgói
Az SV Elversberg labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek